Bardas ist der Name folgender Personen:

Bardas († 866), byzantinischer Regent und Kaisar
Bardas Boilas († nach 923/24), byzantinischer Rebell
Bardas Phokas der Ältere († ca. 969), byzantinischer Feldherr und Kaisar
Bardas Phokas der Jüngere († 989), byzantinischer Feldherr und Gegenkaiser
Bardas Skleros († 991), byzantinischer Feldherr und Gegenkaiser
 Willy Bardas (1887–1924), österreichischer Pianist und Musikpädagoge.